Brigaloti – abitanti di Briga Marina
Brigaloti – abitanti di Briga Superiore